"Bianco", forma italianizada de Branco, pode ser:
 Bianco, comuna italiana da Calábria
 Bianco Spartaco Gambini
 Bianco (automóveis), fabricante brasileira extinta de automóveis
 Sant'Agata del Bianco, comuna italiana da Calábria
 San Giovanni Bianco, comuna italiana da Lombardia
 Caraffa del Bianco, comuna italiana da Calábria
 Matt Bianco, banda
 Palazzetto Del Bianco, palácio
 Piz Bianco, montanha dos Alpes

Desambiguações de topônimos